Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Rakuten Japan Open Tennis Championships 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Z kvalifikace postoupila čtveřice tenistů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Juan Martín del Potro, který nestartoval pro dlouhodobé zranění pravého zápěstí.

Soutěž dvouhry vyhrál čtvrtý nasazený Japonec Kei Nišikori, jenž ve finále zdolal kanadskou turnajovou trojku Milose Raonice po těsném třísetovém průběhu 7–6, 4–6 a 6–4. Na okruhu ATP Tour tak získal sedmý titul kariéry. V předcházejícím týdnu triumfoval na Malaysian Open, Kuala Lumpur. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrtou trofej, když v předešlé části sezóny dokázal ještě zvítězit na americkém U.S. National Indoor Tennis Championships a antukovém Barcelona Open. Kanaďan odešel potřetí v řadě poražen z finále tokijské události.

V následné pondělní aktualizaci žebříčku ATP ze 6. října 2014 se Nišikori posunul na své kariérní maximum, když mu patřila 6. příčka.

Nasazení hráčů 
  Stan Wawrinka (1. kolo)
  David Ferrer (1. kolo)
  Milos Raonic (finále)
  '''Kei Nišikori (vítěz)
  Jo-Wilfried Tsonga (1. kolo)
  Roberto Bautista Agut (1. kolo, skreč)
  Kevin Anderson (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2014
ATP World Tour 2014